4'-O-glukozid se može odnositi na:
 Hidrangenol 4'-O-glukozid, izokumarinski glukozid
 Okanin 4'-O-glukozid ili marein, halkonoidni glukozid
 Kvercetin 4'-O-glukozid ili spiraeozid, flavonolni glukozid

Vidi još 
 O-glukozid